Helminthoglypta arrosa är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1858.  Helminthoglypta arrosa ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
arrosa